Бонтемпи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бонтемпи, Гвидо (род. 1960) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бонтемпи, Джованни Андреа (ок.1624—1705) — итальянский певец-кастрат, композитор, дирижёр, историк и теоретик музыки, архитектор.